Tuschischwili ist der Familienname folgender Personen:
 Guram Tuschischwili (* 1995), georgischer Judoka
 Otar Tuschischwili (* 1978), georgischer Ringer